Zygmunciszki − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim
 Zygmunciszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Rymszany.